Одо́ев — посёлок городского типа (с 1959) в западной части Тульской области России, административный центр Одоевского района Тульской области.

Образует одноимённое муниципальное образование рабочий посёлок Одоев со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  человек ().

Расположен на левом берегу реки Упа, в 75 километрах к юго-западу от областного центра города Тулы на автодороге  Белёв — Тула. В 24 километрах к югу от посёлка находится железнодорожная станция Арсеньево.

История 
Впервые город упоминается в 1376 году. В город перенёс свою резиденцию князь Роман Семёнович Новосильский.

До второй половины XIV века город входил в состав Черниговского княжества, позже — Новосильского, а затем стал столицей Одоевского княжества под властью князей Одоевских.

В 1407 году город был сожжён и захвачен литовцами, войдя в состав Великого княжества Литовского. В 1424 году в битве под Одоевом войско верховских князей разгромило ордынского «царя» Худайдата. Весной 1492 года, в ходе русско-литовской войны между князьями Одоевскими разразился конфликт. Старший из князей Одоевских — Фёдор — владел половиной Одоева, Новосилем и служил Казимиру. Его три двоюродных брата — князья Иван Сухой, Василий Швиха и Пётр — контролировали другую половину Одоева и служили Ивану III. Воспользовавшись отъездом старшего брата, братья захватили его половину одоевского удела. По «Вечному миру» 1494 года Одоев официально отошёл к Москве.

В 1565 году, после того как царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней. Одоевское уездное княжество было окончательно ликвидировано, а последний правящий князь Никита Романович был замучен по приказу Ивана Грозного и затем потомки князей Одоевских навсегда покинули город.

С историей Одоева тесно связана дворянская семья Колупаевых.

В начале XVIII века Одоев числился городом Киевской губернии, потом — Смоленской, Московской, а затем 10 сентября 1777 года стал уездным городом Одоевского уезда Тульского наместничества (с 1796 года — Тульской губернии).

Регулярная планировка города XVIII века была органично вписана в существующий живописный ландшафт и с трёх сторон защищена реками. Одоев стал одним из немногих городов, который получил 3-лучие в градостроительной структуре, сходящееся к общегородскому планировочному центру торговой площади, ориентированной на существовавшую соборную гору с храмом. Основные улицы получили названия по направлению движения к соответствующим пунктам: Белёвская (на Белёв), Чернская (на Чернь), Калужская (на Калугу) и заселялись только богатыми людьми: дворянами, купцами, мещанами. Все крестьянские дома были по переулкам.

В начале XIX века в Одоеве насчитывалось около двух тысяч жителей, семь церквей, семь питейных домов, шесть заводов. В базарные и праздничные дни в городе устраивались кулачные бои, а на ипподроме — скачки рысаков. В 1838 году здесь была открыта первая в Тульской губернии женская гимназия. Многие женщины города занимались кружевоплетением, выработав свой особый стиль, который получил наиболее широкое развитие в XIX веке и известен в истории русских народных промыслов как «одоевское кружево».

В 1924 году город стал центром Одоевского района (с 1937 года — в Тульской области). 22 февраля 1926 года город переведён в разряд сельских поселений с присвоением наименования Одоево. 11 декабря 1959 года село отнесено к категории рабочих посёлков с присвоением ему наименования «рабочий посёлок Одоев». С 2006 года муниципальное образование (городское поселение) — «рабочий посёлок Одоев».

Одоев претендует на звание конкретного места рождения российского слона из выражения «Россия — родина слонов». По свидетельству Н. П. Барбот де Марни, в середине XIX века в овощной лавке Одоева можно было купить зубы мамонта по 3 рубля серебром за штуку.

В частности, в Одоевском краеведческом музее экспонируются зуб и бивень «первого российского слона», обнаруженные на территории Одоевского района.

Население

Экономика 
Среди промышленных предприятий, действующих в Одоеве, консервный и маслодельный заводы.

Туризм 

Одоевский район известен своим промыслом — филимоновской игрушкой, являющейся старейшим народным художественным промыселом России. С 2009 года в Одоеве функционирует музей «Филимоновская игрушка», основу экспозиции которого составляют работы старых и современных мастеров. Также в музее можно увидеть процесс создания игрушки, и самому попробовать свои силы в её изготовлении.

Помимо этого в посёлке есть музей советской игрушки «В детство», в экспозиции которого представлены более тысячи игрушек, изготовленных в различные годы в период 1930—1991 годов на территории СССР, и Одоевский краеведческий музей, расположенный в историческом доме купца Каширина. В 2020 году на его базе создан музей «Одоевское княжество», посвященный истории района в период XIV—XVII векрв. Со времен Большой засечной черты XVI века в Одоеве сохранилась Соборная гора с остатками крепости и земляными валами. При въезде в посёлок со стороны Тулы расположен Анастасов монастырь, основанный в XVI веке.

Событийный туризм на территории района включает в себя фольклорный фестиваль «Заиграй, солнышко!», межрегиональный фестиваль народного творчества «Поляна», рок-фестиваль «Свои», фестиваль гончарного промысла и фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона».

Туристическая инфраструктура Одоева в форме малого бизнеса представлена предприятиями размещения и питания, частными музеями и сувенирными лавками. В поселке функционирует только одна гостиница — отель «ODOYEV.SKY», расположенный в центре Одоева.

Достопримечательности 

 Одоевский краеведческий музей
 Музей Одоевского княжества
 Музей ремёсел
 Музей-усадьба генерала Мирковича А. Я.
 Троицкий храм
 Церковь Богоявления Господня
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
 Музей филимоновской игрушки.
 Музей советской игрушки «В детство», созданный на основе частной коллекции Татьяны Кравец.
 Частный музей «Кружевная сказка»;
 Соборная гора — территория средневековых оборонительных сооружений, не подвергавшаяся застройке и удачно расположенная;
 Промысел филимоновской игрушки (мастер-классы, сувенирная продукция, участие в презентациях, праздниках и фестивалях, Музей филимоновской игрушки);
 Территория Одоевского района: Анастасов монастырь, Церковь Илии Пророка, Свято-Троицкая церковь; родники Одоевского района (д. Ботвиньево, д. Зиброво); д. Филимоново — ныне как объект посещения в привязке с промыслом, но более как памятник природы с великолепными пейзажами; памятник Кузькиной матери.
 Дома — памятники архитектуры: дом купца Каширина, дом Д. П. Сторожева, дом жилой улица Карла Маркса, 74 и другие
 Сквер памяти земляков — Героев Советского Союза.

Известные люди 
 Воробьёв, Иван Алексеевич — участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза;
 Игумнов, Сергей Дмитриевич — советский художник, плакатист, один из родоначальников и ведущих мастеров советской рекламы
 Косарев, Борис Максимович — советский фотограф, фотокорреспондент, снимавший Ялтинскую конференцию в 1945 г.
 Колупаев, Никита Лумпович — одоевский помещик, защитник города в период Смутного времени, в 1607 году сброшен с крепостной башни восставшими казаками.
 Успенский, Владимир Дмитриевич — русский писатель.

Примечания

Литература 
 Серова Л. Невелик городок Одоев  // Наука и жизнь. 1999. № 8. С. 2-4.

Ссылки 
 Сайт администрации Одоевского муниципального района

 
Муниципальные образования Одоевского района
Городские поселения Тульской области
Районные центры Тульской области